Mariä-Verkündigung-Kirche, Kirche Mariä Verkündigung, bzw. Verkündigungskirche oder -kapelle ist eine Kirche, Kloster­kirchen bzw. Kapelle, die der Gottesmutter im Glaubensgeheimnis der kommenden Geburt ihres Sohnes Jesus Christus geweiht bzw. gewidmet sind. Patrozinium ist das Fest Verkündigung des Herrn/Mariä Verkündigung (Annuntiatio Domini/Beatæ Mariæ Virginis) am 25. März (katholisches Hochfest, auch orthodox und evangelisch wichtiges Fest).

Hauptkirche ist die Verkündigungsbasilika in Nazareth. Zahlreiche dieser Kirchen sind auch Liebfrauenkirchen, Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien und ähnliches.

Bezeichnungen 
Die Bezeichnung der Verkündigungskirchen in anderen Sprachen sind

 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
  (‚Kathedrale/Kirche‘);
 ;
 .

Liste

Ägypten 
 Griechisch-orthodoxe Kathedrale Evangelismos, Alexandria

China 
  荃灣 (Tsuen King Circuit), Hongkong (Adventisten)
 Seminarium Annuntiationis (chinesisch 领报修院, Pinyin Lingbao xiuyuan) im Dorf Shuyuancun 书院村 der Großgemeinde Bailu 白鹿镇 von Pengzhou, Chengdu, in der südwestchinesischen Provinz Sichuan

Deutschland

A–K 
 Ainertshofen: Mariä Verkündigung (Ainertshofen)
 Altenahr: Maria Verkündigung (Altenahr)
 Altenerding: Mariä Verkündigung (Altenerding)
 Berlin: Kloster St. Gabriel und Kirche Mariae Verkündigung
 Biesenthal: St. Marien (Biesenthal)
 Borgentreich: Mariä Verkündigung (Borgholz)
 Breitenberg: Mariä Verkündigung (Breitenberg)
 Dormitz: Mariä Verkündigung (Dormitz)
 Ebensfeld: Mariä Verkündigung (Ebensfeld)
 Eisenberg: Mariä-Verkündigung-Kirche (Eisenberg)
 Mariä Verkündigung (Fichtelberg)
 Freiburg im Breisgau: Adelhauser Kirche Mariä Verkündigung und St. Katharina
 Germershausen: Wallfahrtskirche Mariä Verkündigung
 Hirschhorn: Karmeliter-Klosterkirche Mariä Verkündigung (Hirschhorn)
 Haslach: Mariä Verkündigung (Haslach)
 Hohenwart: Mariä Verkündigung (Hohenwart)
 Kirchheim: Englisch-Gruß-Kapelle (Kirchheim)

L–Z 
 Leeder: Mariä Verkündigung (Leeder)
 Liebenburg: Schlosskirche Mariä Verkündigung
 Lübbenau/Spreewald: St.-Maria-Verkündigung (Lübbenau)
 Mengkofen: Mariä Verkündigung (Mengkofen)
 Meßdorf: Hl. Maria von der Verkündigung (profaniert)
 Mindelheim: Mariä Verkündigung (Mindelheim)
 München: Bürgersaalkirche
 Nidderau: Mariä Verkündigung (Heldenbergen)
 Schramberg: Mariä Verkündigung
 Schwäbisch Gmünd: Mariä Verkündigung (Schwäbisch Gmünd)
 Seligenstadt: Mariä Verkündigung (Seligenstadt)
 Taiting: Mariä Verkündigung (Taiting)
 Tegernheim: Maria Verkündigung (Tegernheim)
 Unterebersbach: Mariä Verkündigung (Unterebersbach)
 Welden: Mariä Verkündigung (Welden)
 Würzburg: Klosterkirche Mariä Verkündigung

Dominikanische Republik 
 Santo Domingo: Kathedrale von Santo Domingo

Frankreich 
 Mariä Verkündigung (Haute-Isle)
 Notre-Dame-de-l’Annociation (La Chapelle-Achard)
  Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation de Moulins, Bistum Moulins
  Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation de Nancy – Bistum Nancy-Toul
 Église de l'Annonciation in Nizza
 Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle (Paris)
  Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation du Puy-en-Velay, Bistum Le Puy-en-Velay

Georgien 
  Sochumi (Abchasien): Mariä-Verkündigungs-Kathedrale (Sochumi) ()

Griechenland 
  Kathedrale Mariä Verkündigung (Athen) (), Athen – Metropolit von Athen und Kirche von Griechenland
  Kathedrale von Kos und Nisyros

Irak 
 Verkündigungskirche (Mossul)

Irland 
  Cathedral Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary, Ballaghaderreen, Roscommon – Bistum Achonry

Israel 
  Verkündigungsbasilika (, ), Nazareth

Italien 
Orte → A–G, H–M, N–R, S–Z; einschließlich Santuari (Heilige Orte, gekennzeichnet):

A–G
  Cattedrale di Maria Santissima Annunziata ad Acireale, Catania, Sizilien – Bistum Acireale
  Cattedrale di Maria Santissima Annunziata ad Anagni, Frosinone, Latium – Bistum Anagni-Alatri
 Santissima Annunziata (Arezzo), Toskana
 Oratorio della Santissima Annunziata, Bagno a Ripoli, Florenz, Toskana
 Chiesa della Santissima Annunziata a Barga, Lucca, Toskana
 Chiesa dell’Annunziata a Belmonte Calabro, Cosenza, Kalabrien
 Chiesa dell’Annunziata a Benevento, Kampanien
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Biancavilla, Catania, Sizilien
 Chiesa dell’Annunziata a Bivona, Agrigento, Sizilien
  Cattedrale di Santissima Annunziata a Camerino, Macerata, Marken – Erzbistum Camerino-San Severino Marche
 Chiesa della Santissima Annunziata a Cagliari, Sardinien
 Chiesa della Santissima Annunziata a Capoliveri, Livorno, Toskana
  Basilica di Maria Santissima Annunziata, Comiso, Sizilien 
 Oratorio della Santissima Annunziata, Dicomano, Florenz, Toskana
 Chiesa della Santissima Annunziata, Faenza, Emilia-Romagna (profaniert)
  Basilica della Santissima Annunziata a Firenze (Florenz), Toskana – Santuario della Ssma. A.
 Cappella della Santissima Annunziata nella Villa Medici Poggio Imperiale, Arcetri (Ortsteil von Florenz), Toskana
  Santuario dell’Annunziata a Ficarra, Messina, Sizilien
 Chiesa della Santissima Annunziata a Forza d’Agrò, Messina, Sizilien
  Santuario della Santissima Annunziata, Gaeta, Latina, Latium
  Basilica della Santissima Annunziata del Vastato, Genua, Ligurien
 Chiesa della Santissima Annunziata di Sturla (Genua), Ligurien
 Chiesa dell’Annunziata a Genzano di Roma, Latina, Latium
 Chiesa dell’Annunziata a Giugliano in Campania, Napoli, Kampanien

H–M
 Chiesa della Santissima Annunziata a Ispica, Ragusa, Sizilien
 Chiesa della Santissima Annunziata ad Istia d’Ombrone, Grosseto, Toskana (nicht mehr vorhanden)
 Chiesa della Santissima Annunziata a Livorno, Toskana
 Chiesa della Santissima Annunziata a Lucca, Toskana
 Chiesa della Santissima Annunziata dei Servi, Lucca, Toskana
 Chiesa della Santissima Annunziata a Lucignano, Arezzo, Toskana
 Chiesa della Santissima Annunziata a Magliano in Toscana, Grosseto, Toskana
  Cattedrale della Madonna della Bruna und Sant'Eustachio, Basilikata
 Chiesa della Santissima Annunziata a Messina, Sizilien
 Chiesa della Santissima Annunziata a Camaro Inferiore (Messina), Sizilien
 Chiesa Maria Santissima Annunziata a Modugno, Bari, Apulien
  Basilica di Santa Maria a Piè di Chienti, Montecosaro (Montecosaro Scalo), Marken – Santuario della Ssma. A.
 Chiesa della Santissima Annunziata a Montepescali, Grosseto, Toskana

N–R
  Basilica della Santissima Annunziata Maggiore, Napoli (Neapel), Kampanien
 Chiesa della Nunziatella (eigentl.: Chiesa della Santissima Annunziata), Neapel, Kampanien
 Chiesa dell’Annunziata a Barra, Neapel, Kampanien
  Cattedrale di Maria Santissima Annunziata in Otranto, Lecce, Apulien – Erzbistum Otranto
 Oratorio della Santissima Annunziata, Pallare, Savona, Ligurien
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Palombara Sabina, Roma, Latium
 Chiesa della Santissima Annunziata a Parma, Emilia-Romagna
 Chiesa di Monastero della Santissima Annunziata, Paternò, Catania, Sizilien
 Oratorio della Santissima Annunziata, Peretola, Florenz, Toskana
 Chiesa della Santissima Annunziata a Pescia, Pistoia, Toskana
 Chiesa della Santissima Annunziata a Pistoia, Toskana
 Chiesa della Santissima Annunziata a Pontremoli, Massa-Carrara, Toskana
 Chiesa della Santissima Annunziata a Poppi, Arezzo, Toskana
 Cappella dell’Annunziata Portoferraio, Livorno, Toskana
 Chiesa dell’Annunciazione a Prato, Toskana
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Roccaverano, Asti, Piemont
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Tor de’ Specchi, Rom, Latium
 Annunciazione della Beata Vergine Maria a Via Ardeatina, Rom, Latium

S–Z
 Chiesa della Santissima Annunziata a Sabaudia, Latina, Latium
 Chiesa della Santissima Annunziata a Salerno, Salerno, Kampanien
 Chiesa dell’Annunziata a San Giovanni in Fiore, Cosenza, Kalabrien
 Chiesa della Santissima Annunziata a San Giovanni Valdarno, Arezzo, Toskana
 Chiesa della Santissima Annunziata a San Miniato, Pisa, Toskana
 Oratorio della Santissima Annunziata, Seravezza, Lucca, Toskana
 Chiesa della Santissima Annunziata a Spotorno, Savona, Ligurien
 Oratorio della Santissima Annunziata, Spotorno, Savona, Ligurien
 Chiesa di Complesso della Santissima Annunziata, Sulmona, Aquila, Abruzzen
 Chiesa della Santissima Annunziata a Suvereto, Livorno, Toskana
 Chiesa di Santa Maria Annunziata a Terracina, Latina, Latium
  Chiesa di  Santa Maria Annunziata (Todi), Perugia, Umbrien
 Chiesa della Santissima Annunziata a Torre del Greco, Napoli, Kampanien
  Basilica e convento della Santissima Annunziata di Madonna di Trapani, Sizilien
 Chiesa di Maria Santissima Annunziata a Tuglie, Lecce, Apulien
  Cattedrale di Maria Santissima Annunziata a Tursi, Matera, Basilikata – Bistum Tursi-Lagonegro
  Cattedrale Metropolitana di Santa Maria Annunziata a Udine, Friaul-Julisch Venetien – Erzbistum Udine
 Chiesa della Santissima Annunziata a Uliveto Terme, Pisa, Toskana
 Chiesa della Santissima Annunziata a Varazze, Savona, Ligurien
  Cattedrale di Santa Maria Annunziata a Vicenza, Veneto – Bistum Vicenza
  Santuario della Santissima Annunziata, Vinci, Florenz, Toskana

Kanada 
  Annunciation Cathedral, Ottawa, Ontario – amer.-orth. Erzdiözese Kanada
  Cathedral of the Annunciation, Ottawa, Ontario kanad.-angl. Kirche
  Greek Orthodox Cathedral Annunciation of the Virgin Mary Church, Toronto – griechisch-orthodoxer Metropolit von Toronto

Kasachstan 
  Pawlodar: Mariä-Verkündigungs-Kathedrale

Kroatien 
 Mariä-Verkündigung-Kirche (Pribić)

Lettland 
 Mariä-Verkündigungs-Kirche, Riga

Litauen 
 Mariä-Verkündigung-Kirche (Dotnuva)
 Mariä-Verkündigung-Kirche (Gegužinė)
 Mariä-Verkündigungs-Kirche (Kretinga)
 Mariä-Verkündigungs-Kirche (Lentvaris)
 Mariä-Verkündigungs-Kirche (Senieji Trakai)
 Mariä-Verkündigungs-Kirche (Šlavantai)
 Mariä-Verkündigungs-Kirche (Ylakiai)
 Mariä-Verkündigungs-Kirche (Žemalė)

Malta 
 Verkündigungskapelle von Ħal-Millieri

Österreich 

Kärnten
 Pfarrkirche Spittal an der Drau

Niederösterreich
 Pfarrkirche Goggendorf
 Pfarrkirche Walterskirchen
 Pfarrkirche Wenzersdorf

Oberösterreich
 Minoritenkirche (Linz)
 Pfarrkirche Schiedlberg
 Pfarrkirche Taufkirchen an der Pram

Salzburg
 Pfarrkirche Grödig

Steiermark
 Barmherzigenkirche (Graz)
 Maria Verkündigungskirche (Graz-Kroisbach)

Vorarlberg
 Dominikanerinnenkirche Maria Verkündigung Feldkirch-Altenstadt
 Kirche Mariä Verkündigung und hll. Sebastian und Antonius zu Feldkirch (Frauenkirche beim Churertor; heute serbisch-orthodoxe Gemeindekirche)

Wien
 Servitenkirche (Wien) Alsergrund
 Glanzinger Pfarrkirche Döbling

Polen 
 Marienbasilika (Czerwińsk nad Wisłą)
 Kapuzinerkirche (Krakau)
 Dorfkirche Łącko
 Basilika Mariä Verkündigung (Leżajsk), Woiwodschaft Vorkarpatenland
 Mariä-Verkündigungs-Kirche (Nysa), Woiwodschaft Schlesien
 Dorfkirche Łącko in der Gmina Postomino (Pustamin)
 Stiftsbasilika St. Marien (Pułtusk)
 Klosterkirche Mariä Verkündigung (Supraśl), Woiwodschaft Podlachien

Portugal 
 Igreja de Nossa Senhora da Anunciação, Igreja Matriz de Mértola, Beja, Alentejo
 Igreja Matriz (Viana do Alentejo)

Rumänien 
 Biserica greco-catolică din Miercurea Sibiului (Griech.-Kath.)
 Holzkirche Urși

Russland 
Orte A–Z
 Apuchtino, Rajon Kaljasin
 Blagoweschtschensk
 Borowsk
 Braschnikowo, Rajon Wolokolamsk
 Dunilowo, Rajon Schuja
 Gagarin
 Galitsch
 Gorochowez
 Jaroslawl
 Joschkar-Ola
 Kargopol
  Mariä-Verkündigungs-Kathedrale (Kasan)
 Kem
 Kirschatsch
 Koselsk
 Krasnojarsk
 Lipizy, Rajon Serpuchow
 Meschtschowsk
  Moskau: Mariä-Verkündigungs-Kathedrale
 Murom
 Mytischtschi (Taininskoje)
 Nischni Nowgorod
 Petschory
 Sankt Petersburg:
 Verkündigungs-Kirche des Alexander-Newski-Klosters
 Rajon Primorski (Nowaja Derewnja)
 Piskarjowka
 Wassiljewski-Insel
 Sarapul
 Schlüsselburg
 Solwytschegodsk
 Susdal
 Sytschowka
 Timoschkino, Rajon Koltschugino
 Tula
 Tutajew
 Weliki Nowgorod
 Wjasniki
 Wolodarsk
 Woronesch
 Woronzowo, Rajon Toropez
 Wotkinsk

Slowakei 
 Franziskanerkirche (Bratislava)

Slowenien 
 Mariä-Verkündigung-Kirche (Ljubljana) (Cerkev Marijinega oznanjenja – Franziskanerkirche), Ljubljana
 Mariä-Verkündigungs-Kirche (Crngrob)

Spanien 
Gemeinden A–Z
 Iglesia de la Anunciación, Abla, Almería
 Iglesia de la Anunciación, Alba de Tormes, Salamanca
 Iglesia de la Anunciación, Aldaya, Valencia
 Iglesia de la Anunciación, Berja, Almería
 Iglesia de la Anunciación, Cogollos de Guadix, Granada
 Iglesia de la Anunciación, Cogollos Vega, Granada
 Iglesia de la Anunciación, Córdoba, Córdoba
  Catedral de la Anunciación de Granada, Granada
  Catedral de Nuestra Señora de la Anunciación de Guadix, Granada
 Iglesia de la Anunciación, Belén de Jesús, Palma, Baleares
 Iglesia de la Anunciación, San Millán de la Cogolla, La Rioja – Weltkulturerbe
 Iglesia de la Anunciación, Santander, Cantabria
 Iglesia de la Anunciación, Sevilla, Sevilla
 Iglesia de la Anunciación, Torre de Don Miguel, Cáceres
abgegangen:
  Catedral de la Anunciación de Almería – zerstört im Erdbeben 1522, heute Iglesia de San Juan el Nuevo

Syrien 
 Melkitisch-katholische Mariä-Verkündigungs-Kathedrale (Latakia)

Tschechien 
Orte A–Z
 Mariä-Verkündigung-Kirche (Brünn)
 Mariä Verkündigung (Chyše)
 Mariä Verkündigung (Litoměřice)
 Kostel Mariánská Týnice, bei Kralovice (Propstei und Wallfahrtskirche Maria Teinitz)
 Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie v Mědník
 Kostel Zvěstování Panny Marie Na slupi/Na trávníčku, Praha (Prag, St. Maria auf dem Rasen/auf der Säule)
 Kostel Neposkrvrněného početí Panny Marie v Olomouc (Olmütz)
 Kostel Neposkrvrněného početí Panny Marie v Ostrava (Ostrau)
 Kostel Neposkrvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích
 Klosterkirche Mariä Verkündigung im Stift Tepl

Ukraine 
 Bilschiwzi, Oblast Iwano-Frankiwsk
 Charkiw
 Krasnohrad, Oblast Charkiw
 Nischyn

Vereinigte Staaten 
Bundesstaaten (englisch), dann Ortschaften A–Z
  Annunciation Cathedral, San Francisco, California – griech.-orth. Metropolit von San Francisco
  Cathedral of the Annunciation, Stockton, California – röm.-kath. Bistum Stockton
  Cathedral of the Annunciation, Atlanta, Georgia – griech.-orth. Metropolit von Atlanta
  Annunciation Cathedral, Chicago, Illinois – griech.-orth. Metropolit von Chicago
  Cathedral of the Annunciation, Baltimore, Maryland – griech.-orth. Metropolit von Baltimore
  Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England, Boston, Massachusetts – griech.-orth. Metropolit von Boston
  Annunciation Melkite Catholic Cathedral, Boston, Massachusetts – melkit. gr.-kath. Eparchie von Newton
  Annunciation Cathedral, Detroit, Michigan – röm.-kath. Erzbistum Detroit
  Annunciation Cathedral, Cleveland, Ohio – röm.-kath. Bistum Cleveland
  Annunciation Cathedral, Columbus, Ohio – röm.-kath. Bistum Columbus
 Abtei Unserer Lieben Frau von der Verkündigung in Clear Creek, Oklahoma
  Annunciation Greek Orthodox Cathedral, Houston, Texas – griech.-orth. Metropolit von Houston
 Annunciation Greek Orthodox Church, Wauwatosa, Wisconsin – Frank Lloyd Wright

Vereinigtes Königreich 
 St Mary’s Church (Inverness)

Weißrussland 
 Ljady, Minskaja Woblasz

Siehe auch 
 Liste von Marienkirchen

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Maria Verkundigung